НХЛ в сезоне 2006/2007 — стал 90-м (89-м игровым) сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли впервые стал «Анахайм Дакс», одолев в финале «Оттаву Сенаторз» в пяти матчах.

События и календарь

Календарь 
 23 июня — Драфт НХЛ 2006 года в Ванкувере
 17 сентября — Начало предсезонных матчей.
 4 октября — Начало регулярного сезона.
 24 января 2007 года. Матч всех звёзд в Далласе.
 8 апреля — Последний день регулярного чемпионата.
 11 апреля — Начало плей-офф Кубка Стэнли.
 6 июня — Последний день финала.
 23 июня — Драфт НХЛ 2007 года в Коламбусе.

События 
 22 июня 2006 года. «Анахайм» официально сменил имя, форму и эмблему клуба. Из «Могучих Уток» — «Майти Дакс» — команда стала просто «Дакс».
 22 июня — «Баффало Сейбрз» также сменил форму и эмблему в новом сезоне.
 27 июня — НХЛ официально объявило, что потолок зарплат в новом сезоне повышен с 39 млн долларов до 44 млн.
 12 августа — Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин самовольно покинул расположение команды и отправился в «Питтсбург Пингвинз».

Обмены и контракты 
 23 июня — «Флорида Пантерз» обменяла голкипера Роберто Луонго в «Ванкувер Кэнакс», вместе с защитником Лукашем Крайчеком и правом выбора в шестом раунде драфта, на нападающего Тодда Бертуцци, игрока обороны Брайана Аллена и вратаря Алекса Олда.
 1 июля — «Бостон Брюинз» подписали пятилетний контракт с защитником Здено Харой на $37.5 миллиона долларов.
 3 июля — По просьбе хоккеиста, «Эдмонтон Ойлерз» обменяли своего лучшего защитника Криса Пронгера. Его новой пропиской стал Анахайм Дакс.
 14 июля — Россиянин Сергей Самсонов подписал двухлетний контракт с «Монреаль Канадиенс» на общую сумму около 7 млн долларов.
 12 сентября — Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Рик Дипьетро заключил с клубом рекордный в истории НХЛ контракт на ближайшие 15 лет, за которые он заработает 67,5 миллиона долларов.

Рекорды и достижения 
 5 октября — Брендан Шэнахэн забил свой 600-й гол в регулярных чемпионатах, став 15-м хоккеистом, которому покорилась эта отметка.
 14 октября — Нападающий «Торонто» швед Матс Сундин забил свою 500-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.
 25 октября — Забросив одну шайбу и сделав точную передачу, Джо Сакик, капитан «Эвеланш», стал одиннадцатым хоккеистом в истории НХЛ добравшимся до рубежа в 1500 очков.
 1 ноября — Евгений Малкин стал первым новичком за последние 89 лет, отличившимся в шестом матче подряд на старте чемпионата.
 9 ноября — Команда «Анахайм Дакс» установила новый рекорд НХЛ, набрав очки в первых 16 матчах сезона. До этого лучшим показателем являлись 12 побед и три ничьи «Эдмонтона» в 1984 году.
 13 ноября — Теппо Нумминен, проведя 1252 игру в карьере, вышел по этому показателю на первое место среди европейских хоккеистов за всю историю НХЛ.

Уходы и отставки 
 4 июля — Канадский хоккеист Стив Айзерман, проведший 23 сезона в «Детройт Ред Уингз», объявил о завершении карьеры.
 18 июля — После всего месяца работы на посту генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс» Нил Смит был уволен и заменён бывшим голкипером команды 37-летним Гартом Сноу, который ради этого официально объявил о завершении карьеры.
 14 сентября — Капитан «Филадельфии Флайерз» Кейт Примо объявил о завершении своей профессиональной карьеры.
 22 октября — Из-за неудачного старта в сезоне со своего поста был уволен главный тренер команды «Филадельфия Флайерз» Кен Хичкок. Генеральный менеджер Бобби Кларк объявил о сложении полномочий.

Межсезонье 
Возвращение Гашека в Детройт. Шестикратный обладатель «Везина Трофи» Доминик Гашек уже было собирался «на покой», после того как «Оттава Сенаторз» подписала трёхлетний договор с Мартином Гербером. «Я разговаривал со своей женой и сказал: Ну, вот, пожалуй, и все», — вспоминал Гашек. Но неожиданно он получил приглашение от своей прежней команды Детройт Рэд Уингз. 41-летний голкипер подписал с «Красными Крыльями» однолетний контракт на сумму 750 тысяч долларов.

15-летний контракт ДиПьетро. Перед стартом предсезонных матчей команда «Нью-Йорк Айлендерс» удивила хоккейную общественность подписав вратаря Рика Дипьетро, срок соглашения с которым составил 15 лет. Общая сумма контракта составила 67,5 миллионов долларов, в среднем по 4,5 миллиона за сезон. «После всех обсуждений с Риком мы поняли, что он хочет быть в нашей команде до конца своей карьеры», — говорил Гарт Сноу. Для 25-летнего голкипера этот договор станет скорее всего последним в карьере. Дипьетро был выбран в первом раунде под общим первым номером на драфте 2000 года.

Дело Малкина. В начале августа нападающий российской сборной и магнитогорского Металлурга Евгений Малкин самовольно покинул расположение клуба, проводившего сборы в Финляндии. Некоторое время о нём было ничего не известно, однако затем, как и ожидалось, Евгений оказался в расположении клуба НХЛ Питтсбург Пингвинз.

Уход Айзермана, Примо и Доми. О завершении своей спортивной карьеры объявили ряд хоккеистов. В июле 2006 года ушёл Стив Айзерман — многолетний капитан Детройт Рэд Уингз. За свою карьеру он завоевал три Кубка Стэнли, «Конн Смайт Трофи» (1998), «Лестер Пирсон Авард» (1989), «Фрэнк Селк Трофи» (2000), «Билл Мастертон Трофи» (2003) и золотую медаль Олимпиады (Солт-Лейк-Сити). Силовик «Торонто Мэйпл Лифс» Тай Доми официально объявил о завершении своей карьеры игрока в середине сентября 2006 года. Он занимает третье место в истории НХЛ по количеству штрафных минут за карьеру. Несмотря на активные попытки вернуться в хоккей, бывший капитан «Филадельфии Флайерз» Кейт Примо ушёл из хоккея незадолго до начала предсезонных матчей. 25 октября 2005 года в столкновении с Александром Пережогиным он получил сотрясение мозга, от которого так и не смог оправиться.

Жердев и «Коламбус». Российский нападающий «Коламбуса» Николай Жердев и генеральный менеджер клуба Дуг Маклин в течение всего межсезонья никак не могли договориться о новом контракте игрока. Маклин утверждал, что если Николай хочет играть в НХЛ, то ему придётся соглашаться на все условия. Однако Жердев подписал контракт с подмосковным клубом «Химик» и начало российского чемпионата провёл именно в этом клубе. В итоге руководство клуба пошло на уступки и подписало с Жердевым трёхлетний контракт на сумму $7,6 млн. В первом же матче за клуб в регулярном чемпионате Жердев оформил дубль.

Прогнозы. Судя по William Hill, одной из крупнейних букмекерских контор, фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли считались победители своих конференций в сезоне 2005/2006 Оттава Сенаторз и Детройт Рэд Уингз. Следом за ними шли «дьяволы» из Нью-Джерси и прошлогодние победители кубка — Каролина Харрикейнз. Самые большие коэффициенты давались на Вашингтон Кэпиталз и Сент-Луис Блюз. Их шансы расценивались как 100 к одному.

Изменения в правилах. 15 сентября на собрании совета директоров НХЛ в Чикаго были приняты некоторые изменения в правилах. Максимально разрешённый загиб клюшки был увеличен на четверть дюйма (с 0,5 до 0,75 дюйма). Введены денежные штрафы для игроков, которые будут уличены в использовании «нелегальных» клюшек: 200 долларов за первый раз, тысяча за второй и дисквалификация на одну игру за третий. Если же клюшка игрока будет признана соответствующей правилам, то инициатору проверки также придётся расплачиваться: 5000 штрафа для команды и тысяча для её наставника. Все изменения смотрите здесь.

Предсезонные матчи 
Предсезонные (или, так называемые, выставочные) матчи прошли с 17 сентября по 1 октября 2006 года. Неофициальным чемпионом мини-турнира стал неожиданно «Чикаго Блэкхокс», неудачно выступивший в прошлом сезоне. В западной конференции по шесть побед из восьми игр одержали Сан-Хосе Шаркс и финалист сезона 2005/2006 Эдмонтон Ойлерз. На востоке лучшими оказались Баффало Сейбрз и Нью-Йорк Рэйнджерс. Прошлогодний чемпион Каролина Харрикейнз выступил очень плохо, выиграв всего одну игру из пяти проведённых. Среди россиян по статистическим показателем лучшим был нападающий «красных крыльев» Павел Дацюк и Александр Фролов из Лос-Анджелес Кингз — (2 гола + 6 передач).

Неудачно сложились матчи (а точнее один-единственный) для российского нападающего Евгения Малкина, который в первой же игре получил серьёзную травму. В начале второго периода новичок столкнулся со своим одноклубником Джоном Леклером, совершил кульбит через ветерана и приземлился головой на лёд. Малкин покинул площадку, придерживая левый локоть и свесив плечо. Как выяснилось операции не понадобилось, но Евгений пропустил первые матчи сезона.

Регулярный сезон

Октябрь 
Открывали регулярный чемпионат действующий обладатель Кубка Стэнли — «Каролина Харрикейнз» — и «Баффало Сейбрз». Первую шайбу в новом сезоне записал на свой счёт форвард «клинков» Джейсон Поминвилль. Матч начался с продолжительной церемонии, на которой был поднят флаг о прошлогоднем успехе «ураганов». Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил после матча, что лига развивается в правильном направлении. Основное и дополнительное время закончилось вничью 2:2, а в серии буллитов победный гол забил Бриер. Этим матчем «Клинки» начали свою серию из 10 побед подряд на старте чемпионата, повторив рекорд «Торонто» в сезоне 1993/1994. В другой конференции лучшей была команда «Анахайм Дакс», набиравшая очки в каждом из 11 своих матчей. На первом месте в списке лучших бомбардиров расположился чешский нападающий Яромир Ягр из «Рейнджерс» с 18 (3 гола + 15 передач) очками. Россиянин Максим Афиногенов из «Баффало», признанный лучшим игроком второй недели занял второе место с 17 (6 + 11) очками. Эту же позицию занимали два хоккеиста «Атланты» — Мариан Госса 17 (10 + 7) и Илья Ковальчук 17 (9 + 8).

Ноябрь 
Среди лидеров, как и в прошлом месяце, оказались «Баффало» и «Анахайм», чья беспроигрышная серия в основное время прервалась только 10 ноября в матче против «Калгари». Не обошлось и без тренерских отставок. Своих постов, за неудачные результаты, лишись наставник «Чикаго» Трент Йони и «Коламбуса» Жерар Галлан. Также этот месяц ознаменовался появлением нового приза в НХЛ. В честь Марка Мессье была учреждена ежемесячная награда, которой будет награждаться хоккеист за лидерские качества. Среди бомбардиров первое место в месяце занял Теему Селянне из клуба «Анахайм Дакс», признанный к тому же лучшим игроком месяца. Второй звездой месяца стал нападающий «Атланты» Мариан Госса, вышедший на первое в списке лучших бомбардиров сезона, а третьей голкипер «Монреаля» Кристобаль Юэ. Среди новичков второй месяц подряд лучшим был признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Декабрь

Турнирная таблица 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, ПО = Поражений в овертайме, Ш = Забитые и пропущенные шайбы, О = Очков

Статистика игроков

Полевые 
Лучшие бомбардиры

Лучшие снайперы

Лучшие ассистенты

Лучшие по показателю +/-

Вратари 
Лучшие по количеству пропущенных шайб в среднем за игру

Лучшие по проценту отражённых бросков

Лучшие по наибольшему количеству побед

Лучшие по количеству игр на ноль

Три звезды 
Вместо определения лучшего атакующего и обороняющегося игрока недели Национальной хоккейной лиги в сезоне 2006/2007 было решено называть тройку звёзд по итогам прошедших семи дней. 16 октября были объявлены лучшие игроки с 4 по 15 октября. Первой звездой стал голкипер «Далласа» Марти Турко (5 побед в 5 матчах, 94,8 % надёжности, 1,56 гола в среднем за игру), второй Мартин Гавлат — лучшир бомбардир этого отрезка с 10 очками (6+4), и третьей швед Матс Сундин, оформивший 14 октября хет-трик и достигший отметки в 500 шайб за карьеру.

В определении лучших игроков месяца НХЛ решила действовать также, как и по неделям — определять лучшие три звезды (NHL’s 'Three Stars of the month). По истечении первого месяца были определены первые три звезды октября. Ими стали голкипер «Баффало Сейбрз» Райан Миллер, российский нападающий «Атланты» Илья Ковальчук, закончивший месяц на втором месте в списке лучших бомбардиров c 17 очками в активе (9 голов + 8 передач), и защитник «Анахайма» Скотт Нидермайер с 11 очками (4 гола + 7 передач) в 12 играх.

Плей-офф 2007

Награды и призы

Матч всех звёзд 2007 

55-й матч всез звёзд Национальной хоккейной лиги прошёл в Далласе, штат Техас 24 января 2007 года. Об этом, 23 сентября 2006 года объявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Матч прошёл на домашней арене команды Даллас Старз — American Airlines Center. Эта игра стала первой за последние три года. В сезоне 2004—2005 матч не проводился из-за локаута, а в сезоне 2005—2006 из-за Зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине. «Восток», за который свой первый матч всех звёзд проводили Кросби и Овечкин, проиграл «Западу» 9:12.

Драфт 2006 

44-й входной драфт НХЛ () прошёл в Ванкувере 24 июня 2006 года. Под общим первым номером в Сент-Луис Блюз попал американский защитник Эрик Джонсон. Вообще драфт 2006 года стал самым удачным для американских хоккеистов — рекордное количество представительной США — 10 было выбрано уже в первом раунде. Первым среди россиян под общим 23-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз» был задрафтован голкипер из ярославского Локомотива Семён Варламов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Сезоны НХЛ
2006 год в хоккее
2007 год в хоккее